Список военных, пограничных и вспомогательных кораблей ВМС Украины после распада СССР.

'''

Списки военных кораблей по странам
Списки:Украина
Военно-морские силы Украины